Kong kan henvise til flere emner:

 King Kong, fiktiv kæmpegorilla
 Kong (band), nederlandsk rockband
 Kong (Elfenbenskysten), by i Elfenbenskysten
 Kong-riget, rige (1710-1895) med denne by som hovedstad
 Kong-bjergene, ikke-eksisterende bjergkæde i Afrika

Se også
 Konge